Ogun – stato della Nigeria
 Ogun – fiume della Nigeria
 Ogun – divinità della mitologia Yoruba
 Ogun – personaggio dei fumetti Marvel
 Ogun Records – etichetta discografica
 Ogün Temizkanoğlu – calciatore turco